Ша́рль де Маза́д (; 19 марта 1820, Кастельсарразен, — 27 апреля 1893, Париж) — французский писатель, член Французской академии.

Выступил в литературе с томиком «Од», позже забытых, а затем был одним из главных сотрудников «Revue des Deux Mondes», где долго вёл политическую хронику.

Труды 
 «L' Espagne contemporaine» (1855);
 «L' Italie moderne» (1860);
 «La Pologne contemporaine» (1863;
 «L’Italie et les Italiens» (1864);
 «Deux femmes de la Révolution» (характеристика Марии Антуанетты и госпожи Ролан, 1866);
 «Les révolutions de l Espagne comtemporaine» (1868);
 «Lamartine, sa vie littéraire et politique» (1872);
 «La guerre de France» (1875);
 «Portraits d’histoire morale et politique du temps» (1875);
 «Le comte de Cavour» (1877);
 «Le comte de Serre» (1879);
 «M. Thiers — cinquante années d’histoire contemporaine» (1884);
 «Un chancelier d’ancien régime. Le règne politique de M. de Metternich» (1889).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1821 году
Умершие в 1893 году
Члены Французской академии
Французские писатели
Писатели Франции